Єгипетський музей:
 Єгипетський музей і зібрання папірусів, Берлін
 Григоріанський Єгипетський музей, Ватикан
 Великий Єгипетський музей, Гіза
 Каїрський єгипетський музей
 Єгипетський музей, Турин